Colegio Alemán Alexander von Humboldt ist die spanischsprachige Bezeichnung folgender nach Alexander von Humboldt benannter, deutscher Auslandsschulen:

 Colegio Alemán Alexander von Humboldt (Puebla), Mexiko
 Colegio Alemán Alexander von Humboldt (Mexiko-Stadt), Mexiko
 Deutsche Humboldt-Schule Guayaquil, Ecuador